Dywizjony artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego noszące numer 111:

 Dywizjon Półstały Artylerii Przeciwlotniczej Nr 111 (1939)
 111 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1957-1967 → 99 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej)

Zobacz też
 111 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1955-1957 i 1967-1982)